Kossakowie – galicyjski ród szlachecki.

Gałąź krakowska 
Krakowska gałąź rodu to znacząca rodzina artystyczna, której cztery pokolenia wyraziście odznaczyły się w kulturze i nauce polskiej. Malarska dynastia Kossaków ilustrowała swym talentem dzieje narodu polskiego - powstania narodowe, epopeję napoleońską, walki I wojny światowej. Również w poezji i literaturze ukazywali patriotyzm i umiłowanie do ojczyzny.
 
 Juliusz Kossak (1824–1899) – artysta malarz, rysownik i akwarelista
 Wojciech Kossak (1857–1942) – artysta malarz
 Jerzy Kossak (1886–1955) – artysta malarz
 Hilary Kossak (1889–) – oficer
 Magdalena Samozwaniec (1894–1972) – pisarka 
 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891–1945) – poetka 
 Zofia Kossak-Szczucka (1889–1968) – pisarka
 Karol Kossak (1896–1975) – artysta malarz, ilustrator 
 Leon Kossak (1827–1877) – powstaniec, malarz amator
 Władysław Kossak (1828–1918) – powstaniec, malarz, emigrant w Australii
 Simona Kossak (1943–2007) – biolog, leśnik, naukowiec PAN
 Gloria Kossak (1941–1991) – malarka, poetka, córka Jerzego Kossaka

Drzewo genealogiczne

Zobacz też 
 Kossakówka – dworek Kossaków w Krakowie
 Kossak – ujednoznacznienie

Przypisy

Linki zewnętrzne 

!
Ludzie związani z Krakowem